Мицик — многозначный термин.

Топоним 
 Мицик — город в Габоне.

Фамилия 
 Мицик, Фёдор Алексеевич (1911—1941) — советский украинский поэт, журналист.